Eva Friedrich ist der Name folgender Personen:

* Eva Friedrich (Autorin) (* 1945), deutsche Künstlerin, Malerin, Lehrerin und Kinderbuchautorin
 Eva Friedrich (Sängerin) (* 1994), deutsche Sopranistin